Cet article présente la liste des villes de Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Villes de Papouasie-Nouvelle-Guinée de plus de 10 000 habitants

Annexes

Sources

Liens externes 

 Office National des Statistiques
 World Gazetteer
 City Population

Papouasie-Nouvelle-Guinée
Liste en rapport avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée